Casa Ukrania  — український музичний гурт з Одеси, який виконує музику в стилі неофолк.

Історія 
Гурт «Casa Ukrania» виник на початку 2015 року в Одесі. Назва гурту запозичена з творчості чилійського письменника, сценариста, режисера Алехандро Ходоровський, батьки якого, євреї родом з України, мали у далекому чилійському містечку крамницю «Casa Ukrania» (Український Дім), яка була для них єдиною згадкою про покинуту батьківщину.

У червні 2015 року гурт «Casa Ukrania» випустив дебютний альбом «Terra Ukrania».

Другий альбом гурту «Ouroboros» був випущений 25 квітня 2017 року.

У 2017 році пісня «Derevo», з альбому «Ouroboros», потрапила на компіляцію темної акустичної музики «Snowflakes V» від німецького проєкту «At Sea Compilations».

Третій альбом гурту «Ofira» був випущений 18 жовтня 2019 року.

Склад 
 Ната Гриценко — музика, голос, текст, флейта 
 Леонід Жданов — продюсер, музика, аранжування

Дискографія 
 2015 «Terra Ukrania»;
 2017 «Ouroboros»;
 2019 «Ofira».

Примітки

Посилання 
 
 «Casa Ukrania»  на сайті «Bandcamp»
 «Casa Ukrania»  на сайті «Soundcloud»
 Канал «Casa Ukrania» на «YouTube»

Українські рок-гурти
Українські фолк-гурти
Музичні гурти Одеси
Музичні колективи, що з'явились 2015
Засновані в Україні 2015